

Patronymes 
 Bertrand de Rochambeau (), gynécologue-obstétricien français
 Achille Lacroix de Vimeur de Rochambeau né Achille Lacroix (1836-1897), historien et archéologue français.
 Famille de Vimeur de Rochambeau, famille éteinte de la noblesse française, dont :
 François-César de Vimeur de Rochambeau (✝ 1749), chef d'escadre français.
 Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau (1725-1807), maréchal de France.
 Donatien-Marie-Joseph de Rochambeau (1755-1813), général de l'armée napoléonienne, fils du précédent.
 Guillaume Le Métayer dit Rochambeau (1763-1798), chef chouan.
 Auguste-Philippe Donatien de Vimeur de Rochambeau (1787-1868), fils de Donatien-Marie-Joseph, militaire et homme politique français, dernier du nom.

Transports 
 Le Rochambeau, navire de la marine française (1867-1874).
 Le Rochambeau, paquebot français (1911-1934).
 Aéroport international de Rochambeau (1943-2012), ancien nom de l'aéroport international Félix-Éboué en Guyane française.
 Base aérienne 367 Cayenne-Rochambeau, base de l'Armée de l'air française située en Guyane.

Autres 
 Unité Rochambeau, une unité de volontaires françaises durant la Seconde Guerre mondiale.
 Rochambeau, jeu connu en France sous le nom Pierre-Feuille-Ciseaux.
 Château de Rochambeau, château situé à Thoré-la-Rochette.
 Lycée Rochambeau, lycée français international de droit privé situé à Bethesda, dans la banlieue de Washington, aux États-Unis.
 Place Rochambeau, voie du  de Paris.
 Rue Rochambeau, voie du  de Paris.
(96178) Rochambeau, astéroïde.
Quartier Rochambeau, à Vendôme.
Rochambeau Memorial Bridge, pont sur le Potomac, dans la ville de Washington (USA) 
Homonymie de patronyme
Homonymie de bateaux